Prakash Neupane (Catmandu, 25 de março de 1997) é um rapper, músico e ativista nepalense.

Biografia 
Nascido em Catmandu em 1997, ele é o mais velho de três filhos, tendo mais um irmão e uma irmã. Durante sua infância,  costumava ouvir as músicas de Girish Khatiwada, Sugam Pokharel e Narayan Gopal, que o influenciaram em seu gênero musical. Ele começou a tocar com 16 anos, em 2013, e até escreveu artigos para a revista Thrive Global.; 

Ele já lançou mais de 20 canções, incluindo três LPs; lançando recentemente seu novo álbum Fusion.

Discografía 

 Prakash Tunes
 Fusion
 The Rise

Ligações externas 

 
 

Naturais de Catmandu
Rappers do Nepal